De kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 van de BoerBurgerBeweging is als door de partij volgt vastgesteld. Definitieve vaststelling door de Kiesraad moet nog plaatsvinden.

Lijst 
 Ilona Lagas, Vinkenbuurt
 Bart Kroon, Amerongen
 Gert-Jan Oplaat, Markelo
 Robert Croll, Laren
 Henk Marquart Scholtz, Haren
 Elly van Wijk, Snelrewaard
 Eugéne Heijnen, Margraten
 Eric Kemperman, Scherpenzeel
 Andrea van Langen, Andijk
 Pim Walenkamp, Utrecht
 Arie Griffioen, Zandvoort
 Wim Jaspers, Someren
 Jan Klopman, Biddinghuizen
 Jeffrey Rouwenhorst, Wierden
 Tamara Monzon, Haarlem
 Frans van Knapen, Harderwijk
 Tekke Panman, Den Haag
 Math Goossen, Mellick
 Robert van Gasteren, Lansingerland
 Robbert Lievense, Zierikzee
 Rob van Seventer, Cadzand
 Andrea van Veen, Urk
 Steven Vrielink, Laren
 Ron Nijhof, Ommen
 Alfons Remery, Almere
 Anja Hulsbergen, Ochten
 Henk Emmens, Peest
 Nico de Dood, Waverveen
 Jan Woldring, Deventer

BoerBurgerBeweging
Lijsten van BoerBurgerBeweging-politici